Sesto senso – percezione non attribuibile ai cinque sensi detta anche percezione extrasensoriale

Cinema 
Sesto senso – film del 1962 diretto da Stefano Ubezio
Il sesto senso – film del 1999 diretto da M. Night Shyamalan

Musica 
 Sesto senso – album di Ornella Ventura del 1988
 Sesto senso – album di Gianni Bismark del 2016

Televisione 
Sesto senso – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1972.